Francisco Navarro (compositor) (s. XVII), compositor espanyol del Barroc
 Francisco Navarro Villoslada (Viana, 1818 - 1895), novel·lista i assagista navarrès
 Francisco Navarro Fuster (Bétera, 1962), ciclista valencià